Франсуа (Франсис) Луи Казадезюс (; 2 декабря 1870, Париж — 25 июня 1954, там же) — французский скрипач, дирижёр и композитор.

Биография 
В 1895 году окончил Парижскую консерваторию, где учился у А.Лавиньяка и С.Франка. Руководил оркестрами парижской Оперы и Опера-Комик; гастролировал во Франции в 1890—1892 годах.

В 1907—1914 сотрудничал в качестве музыкального критика в «Авроре»; осуществил несколько гастрольных туров, в том числе в России.

В 1916 году основал журнал «Музыка» / «La musique», в котором опубликовал 52 произведения музыкантов, призванных на фронт, попавших в плен или погибших за Францию.

С 1918 года возглавлял школу для военных музыкантов в Шомоне; с 1921 года, после преобразования школы в Американскую консерваторию в Фонтенбло, продолжал руководить ею.

Позднее работал дирижёром на радио; в 1935 году возглавил музыкальные «Праздники народа» (). С 1942 года — вице-президент .

Семья 
Отец — Луи Казадезюс (1850—1919), гитарист, автор пособия «Современное обучение на гитаре» (, 1913); мать — Матильда Сенешаль (1850—1907).
 братья:
  (23.7.1878 — 30.5.1940) — актёр, певец, композитор;
 Анри (30.9.1879 — 31.5.1947) — композитор, альтист, исполнитель на виоле д’амур, музыковед;
 Марсель (31.10.1882 — 10.10.1914) — виолончелист, исполнитель на виоле да гамба;
  (24.10.1892 — 13.10.1981) — скрипач, виртуоз игры на квинтоне, композитор;
 Люсьен — виолончелист; женат на Рози Казадезюс, пианистке.
 сёстры:
 Роза (28.3.1873 — 17.6.1944) — преподаватель фортепиано;
 Жанна
 Сесиль (9.7.1884 — 22.9.1962) — преподаватель фортепиано;
 Регина (7.7.1886 — 28.8.1961) — клавесинистка.
Жена — Эжени Во ();
 сын — Жюль-Рафаэль () — писатель, журналист, поэт-песенник, композитор.

Творчество 
Автор опер и оперетты, балетов, симфоний, камерных произведений, хоров (хорал «Витражи Сен-Мишель» / «Les vitraux de Saint-Michel»), песен, музыки для театра и кино.

Избранные сочинения 

оперы
 Cachaprès (Брюссель, 1924)
 Песня Парижа / La chanson de Paris (1924, оперетта)
 Бертран де Борн / Bertrand de Born (Монте-Карло, 1925)
 Мессия любви / Messie d’amour (Монте-Карло, 1928)
 Праздник гигантов / La Fête des géants (1944)
балет «Балет цветов» / «Le ballet des fleurs» (1898)

для оркестра
 Скандинавская симфония (1906)
 В красивом саду Франции / Au beau jardin de France (для оркестра)
 Маленькая симфония
 Концертная пьеса (для альта и малого оркестра)
 Симфония ми мажор
 «Лондонские очерки» / «London sketches» (для 10 духовых инструментов)
 Квазимодо
 «Cigale et Magali» (балетная увертюра)
 Урок Оливье Метра / La leçon d’Olivier Metra (симфонические поэмы)

музыка к кинофильмам
 1931 Песня наций /  /  (режиссёр )
 1931 Лоретта, или Красная печать /  (режиссёр )
 1931 Палата 28 /  (режиссёр Жак де Казамбро)
 1948 Деревня в Париже, на острове Сент-Луис /  (режиссёр André Petit; документальный короткометражный)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Оперные композиторы Франции XX века
Выпускники Парижской Высшей национальной консерватории музыки и танца
Преподаватели Американской консерватории в Фонтенбло